Николай Анатольевич Ванин () — советский и российский хоккеист, нападающий, тренер. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер России (20 мая 2009).

Биография 
Занимался хоккеем с семи лет. С сезона 1980/81 — в составе команды чемпионата СССР «Химик» Воскресенск. Бронзовый призёр чемпионата СССР 1983/1984. Армейскую службу проходил в команде СКА МВО Калинин, серебряный призёр (1984/85) и победитель (1985/86) чемпионата Вооруженных сил СССР.

Играл за «Химик» (1985/86 — 1988/89), СК им. Урицкого / «Итиль» (1988/89—1990/91), «Вятич» Рязань (1991/92), «Марс» Тверь (1993/94), «Фантомс Дорн» (Бельгия, 1994/95), «Сокол» Луховицы (1995/96).

Окончил Московский областной государственный институт физкультуры (тренер по хоккею).

В сезонах 1999/2000 — 2001/02, 2005/06 — тренер и главный тренер «Химика». Главный тренер ТХК Тверь (2002/03 — с 1 декабря, 2002/03 — 2004/05). Главный тренер «Молота-Прикамья» с 9 октября 2006 по сезон 2010/11.

С 2011 года — руководитель СШОР «Молот» по хоккею Перми.

Ссылки 
 Поздравляем с 60-летним Юбилеем Николая Анатольевича Ванина!
 Ванин Николай Анатольевич
 https://r-hockey.ru/people/coach/583-001-0004423-6/teams
 https://hockey1946.ru/players/Vanin_Nikolay_Anatolyevich_12_08_1962

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК СКА МВО
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Фантомс Дорн»
Игроки ХК «Сокол» Луховицы
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Химик» Воскресенск
Тренеры ХК ТХК
Тренеры ХК «Молот-Прикамье»
Мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры России